SPAD nebo spad mohou mít různé významy:

 Société Pour L'Aviation et ses Dérivés – výrobce letadel s označením SPAD
 Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů – segment Burzy cenných papírů Praha
 single-photon avalanche diode – typ fotodiody
 spadávka – přesah dokumentu určeného pro tisk
 imise – pevné částice dopadlé na zem (například sopečný spad)

Externí odkazy 
 

Zkratky